Coefficiente di diffusione di materia o Diffusività di materia
 Coefficiente di diffusione di calore o Diffusività termica
 Coefficiente di diffusione della quantità di moto o Diffusività cinematica
 Coefficiente di diffusione della pressione o Diffusività barica